Börek — especialidade gastronómica turca

Comunas da República Checa
Borek (Pardubice)
Borek (Vysočina)
Borek (Hradec Králové)
Borek (Boêmia do Sul)

Polónia
Borek Wielkopolski — cidade 
Comuna de Borek Wielkopolski

Desambiguações de topônimos